

Азікеєво — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Азікеєво — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан